Gerichtshaus ist der Name bestimmter Gerichtsgebäude
Gerichtshaus (Lübeck)
Gerichtshaus Bremen Domsheide
Haga Gerichtshaus, Solna, Schweden